Woensel (tot 1821)
Woensel en Eckart, vanaf 1896 Woensel